Лубаресс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Лубаресс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь